Taurillon peut désigner :
 , huit espèces d'oiseaux de la famille des Tyrannidae ;
 Taurillon, jeune bovin mâle non castré élevé pour produire de la viande ou un géniteur ;
 Le Taurillon, un web magazine européen d'opinion publié en 4 langues : français (sa langue d'origine), anglais, allemand et italien.